
Molekulska formula -{C3H4O3}- se može odnositi na:

 Acetil formil anhidrid
 Etilen karbonat
 Glucinska kiselina
 Piruvinska kiselina